De Superligaen 2013/14 was de 24ste editie van de hoogste voetbalafdeling van Denemarken, opgericht in 1991. Voorheen heette deze competitie de SAS Ligaen (2001-2010). FC Kopenhagen was titelverdediger. Nieuwkomers waren Viborg FF en FC Vestsjælland.

In de 31ste speelronde verzekerde Aalborg BK zich onder leiding van trainer-coach Kent Nielsen van de vierde landstitel uit de clubgeschiedenis, de eerste sinds 2007/08. Aalborg streed met FC Midtylland lange tijd om de eerste plaats.

Teams
AC Horsens (11de) en Silkeborg IF (12de) degradeerden in het seizoen 2012/13 uit de Superligaen. Viborg FF promoveerde als kampioen van de tweede divisie en FC Vestsjælland werd daarin tweede.

Locaties & stadions

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Aalborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aalborg BK, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Kent Nielsen voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2013
Deens voetbalelftal in 2014
Deense voetbalbeker 2013/14

2014
Competitievoetbal 2013/14